Кира Валькенхорст (; родилась 18 ноября 1990 года в г. Эссен) ― немецкая пляжная волейболистка. Выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг. Она также завоевала бронзовую медаль в 2013 году на Европейском турнире по пляжному волейболу.

Профессиональная карьера

Рио-де-Жанейро 2016 

Кира Валькенхорста участвовала в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг. Они выиграли золотые медали в финальном матче против бразильского дуэта Агаты Беднарчук и Барбары Сейшас в двух сетах со счетом 21-18 и 21-14. Предварительно они одержали победу над Бразильским дуэтом Лариссы Франса и Талиты Антунес в полуфинале.

Мировой тур 2016 
Валькенхорст принимала участие в ФИнальном мировом туре в Торонто. Они завершили 3-й (последний) пул-B с 2 поражениями.
В четвертьфинальном матче против Росс и Уолш они победили в трёх сетах (21-18, 19-21, 15-11), дойдя до полуфинала и выступив против дуэта Лариссы и Талиты из Бразилии.

Победив над сборной Бразилии в двух сетах (21-19, 21-19) пара затем также одержала победу над швейцарками Цумкер и Гейдрих, выиграв для себя золотые медали.

Личная жизнь 
В конце 2016 года совершила каминг-аут как лесбиянка. В октябре 2017 года она вышла замуж за свою давнюю подругу и тренера Марию Клифиш. Через год её жена Мария родила тройню.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ

Волейболисты Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по пляжному волейболу